Тиняков — русская фамилия. Известные носители:

 Тиняков, Александр Иванович (1886—1934) — русский поэт.
 Тиняков, Георгий Александрович (1913—1956) — советский военный пилот, лётчик-испытатель 1-го класса, подполковник.
 Тиняков, Ефим Дмитриевич (1893—1918) — российский революционер.

Примечания